Mesomphix perfragilis är en snäckart som först beskrevs av Wetherby 1894.  Mesomphix perfragilis ingår i släktet Mesomphix och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
perfragilis